Monte Tredenus, una montagna in Valle Camonica
 Re di Tredenus, un torrente in Valle Camonica